Кумм () — фамилия. Известные носители:

 Кумм, Борис Гансович (1897—1958) — деятель советских спецслужб, нарком (министр) госбезопасности Эстонской ССР в 1940—1941 и 1949—1950 годах.
 Кумм, Маттиас (род. 1967) — профессор права Нью-Йоркского университета.
 Кумм, Отто (1909—2004) — бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС.